Eksploracja – badanie nieznanych dziedzin lub terenów 
 Eksploracja danych
 Eksploracja kosmosu
 Eksploracja arbitralna
 Eksploracja obiektów
 Eksploracja stanowisk archeologicznych
 Eksploracja zabytków ruchomych
 Eksploracja (słuchowisko)

 Kategorie
 :Kategoria:Eksploracja Wenus
 :Kategoria:Eksploracja Merkurego
 :Kategoria:Eksploracja Saturna
 :Kategoria:Eksploracja Jowisza
 :Kategoria:Eksploracja Księżyca